Dada Dub (Дада Даб) — российская группа, исполняющая музыку в стилях рутс-реггей, ска и рокстеди. Одна из самых аутентичных и стильных российских реггей-групп.

Коллектив Dada Dub был основан в 1999 году московскими художниками Лэмом и Гариком Калыгиным. Название группы носит синтетический характер. В нём объединены два значения слова «dada»:

1.Дада как модернистическое течение в искусстве начала XX века (дань «художественному» прошлому основателей коллектива).

2. На ямайском раста-патуа Dada означает Отец (Всевышний, Джа).

Даб — это жанр электронной музыки, возникший в начале 1970-x годов на Ямайке.

Изначально Dada Dub был создан как электронный проект, однако, вскоре коллектив стал играть в более характерных для карибской музыки стилях: рутс-реггей, ска и рокстеди.

Сегодня Dada Dub остаётся чуть ли не единственным российским коллективом, исполняющим настоящий roots-reggae.
В своём творчестве группа проповедует философию любви, ненасилия и гуманизма.

В настоящее время группа готовит к выпуску вторую пластинку.

Состав 
 Лэм — вокал
 Павел Филиппов — гитара
 Алексей Широков — труба
 Константин Галушкин — тромбон
 Володя — бас
 Илья Ч. — клавишные
 Максим К. «Буяга» — ударные
 Руф — перкуссия
 Коля (Африка) — гитара
 Володя (Бурбон) — ударные

Дискография 
Номерные альбомы:
 Небо в ладонях Джа ( 2003)

Сборники и концертные записи:
 Фестиваль русского регги (в честь 60-летия Боба Марли) (2005)
 Reggae party (сборник реггей музыки) (2005)
 Dub community of Russia vol. 4 (plug da power) (2005)
 Roots In Russia 3 (2007)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 
 Dada Dub на realmusic.ru
 Dada Dub на myspace.com

Регги-группы
Рок-группы России
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1999 году
Пацифисты
Музыкальные коллективы Москвы